Чжан Чэнлу́н (, род. 12 мая 1989) — китайский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, чемпион мира и олимпийский чемпион.

Чжан Чэнлун родился в 1989 году в Биньчжоу провинции Шаньдун.

В 2009 году сборная провинции Шаньдун, в которую входил Чжан Чэнлун, заняла второе место на Спартакиаде народов КНР. В 2010 году он завоевал две золотые медали на чемпионате мира, и три — на Азиатских играх. В 2011 году Чжан Чэнлун стал обладателем золотой и серебряной медалей чемпионата мира, а в 2012 году — золотой медали Олимпийских игр.

Ссылки 
 

Гимнасты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года